Le terme Cacouna peut se référer à:

Toponymes

 Cacouna est une municipalité du Québec située dans la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
 Cacouna 22 est une réserve indienne située dans la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
 Rivière Cacouna, un affluent de la rivière Verte (rivière-du-Loup) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les municipalités de Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-Modeste et Saint-Épiphane, dans la MRC de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
 Lac Cacouna, un lac du territoire non organisé du Lac-Normand, dans la municipalité régionale de comté de Mékinac, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec, au Canada.
 Port de Gros-Cacouna, situé dans la municipalité de Cacouna, dans la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.